Ходдер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ходдер, Иэн (род. 1948) — английский археолог.
 Ходдер, Кейн (род. 1955) — американский актёр и каскадер.